Frédéric Petit peut désigner :
 Frédéric Petit (1810-1865), astronome français ;
 Frédéric Petit (1836-1895), homme politique français, maire d'Amiens à deux reprises entre 1880 et 1895 ;
 Frédéric Petit (1857-1947), archer français ;
 Frédéric Petit (vers 1880-?), industriel et homme politique picard, maire de Grandvilliers (Oise) de 1925 à 1947, et un des cinq cofondateurs en 1901 du club de football d'Amiens (devenu depuis l'Amiens Sporting Club) ;
 Frédéric Petit (né en 1961), homme politique français, député ;
 Frédéric Petit (né en 1975), pilote de vitesse moto français.